Camia kan syfta på följande:
 Camia (djur) – ett släkte skalbaggar
 Câmia – ett vattendrag i Angola